Анато́лий Ли́вен: Ливен, Анатолий Павлович (1872—1937) — русский офицер, участник гражданской войны.
 Ливен, Анатоль (род. 1960) — британский политолог, писатель, журналист, историк, внучатый племянник предыдущего.